Arkesilaos () steht für:

Personen:
 Arkesilaos von Pitane, Philosoph
 Mehrere Herrscher von Kyrene aus der Dynastie der Battiaden:
 Arkesilaos I.
 Arkesilaos II.
 Arkesilaos III.
 Arkesilaos IV.
 Arkesilaos (Bildhauer, 5. Jahrhundert v. Chr.), griechischer Bildhauer im 5. Jahrhundert v. Chr.
 Arkesilaos (Bildhauer, 1. Jahrhundert v. Chr.), römischer im 1. Jahrhundert v. Chr.
 Arkesilaos (Satrap), makedonischer Statthalter Alexanders des Großen im 4. Jahrhundert v. Chr.
 Spartaner, Vater des Lichas, Wagensieger in Olympia
 Syrakusaner, tötete nach der Flucht des Agathokles aus Afrika (307 v. Chr.) dessen Sohn Archagatos
 Lakedaimonier, mit Agesipolis 183 v. Chr. Gesandter, von Seeräubern getötet
 Feldherr der Katanaier
 Korinther, Sohn des Hieron, Teilnehmer an den Soterien in Delphi
 Aus Megalopolis, Laufsieger in Olympia 188 v. Chr., Gesandter in Ägypten und Syrien
 Arkesilaos (Konsul), römischer Konsul 267 n. Chr.

Himmelskörper:
 (20961) Arkesilaos, Asteroid vom Typ Jupiter-Trojaner

griechische Mythologie:
 Arkesilaos (Böotien), Führer der Böotier im Trojanischen Krieg
 Arkesilaos (Sohn des Odysseus) und der Penelope
 Arkesilaos (Vater des Melaneus), Großvater des Eurytos

Siehe auch:
 Arkesilas